Асне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10013.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 13 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 151 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 93 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 77 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 82,8 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 77 активных работали 71 человек (39 мужчин и 32 женщины), безработных было 6 (2 мужчины и 4 женщины). Среди 16 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об